Camariñas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camariñas (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Camariñas (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar